Вохтома:

Реки
 Вохтома (приток Виги)
 Вохтома (приток Неи)
 Вохтома (приток Юзы)